zasieki – prosta fortyfikacja, zapora
 Zasieki – miejscowość w województwie lubuskim
 Zasieki – przystanek kolejowy
 Zasieki – film